Antonius Hensen
 Herwig Hensen
 François Wijnand Hensen
 Machinefabriek Hensen

Zie ook Henssen 
 Peter Louis Henssen
 Hendrik Hubert Henssen
 Zaak-Henssen